Anchors Aweigh – marcia militare composta da Charles A. Zimmerman nel 1906, tradizionalmente associata alla United States Navy
 Due marinai e una ragazza (Canta che ti passa) (Anchors Aweigh) – film del 1945 diretto da George Sidney
 Anchors Aweigh – album dei Bouncing Souls del 2003